

Architettura
 Palazzo Pancani – edificio di Bientina

Persone
 Andrea Pancani – giornalista, conduttore televisivo e docente italiano
 Anna Maria Pancani – attrice italiana
 Emilio Pancani – tenore italiano
 Francesco Pancani – giornalista e telecronista sportivo italiano, figlio di Gianfranco
 Gianfranco Pancani – giornalista italiano, padre di Francesco